Ditmar Koel ist der Name folgender Personen:

* Ditmar Koel (Bürgermeister) (auch Ditmar Kohl; um 1500–1563), deutscher Admiral und Politiker
 Ditmar Koel (Oberalter) (auch Ditmar Kohl; 1565–1628), deutscher Kaufmann und Oberalter 
 Ditmar Koel (Ratsherr) (auch Ditmar Kohl; 1597–1653), deutscher Kaufmann und Politiker